Havemann är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gustav Havemann
 Robert Havemann
 Wilhelm Havemann

Efternamn